Cerithiopsis sigsbeanum är en snäckart som beskrevs av Dall 1881. Cerithiopsis sigsbeanum ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
sigsbeanum